John Garth ist der Name folgender Personen:

* John Garth (Politiker) (1701–1764), britischer Politiker 
 John Garth (Komponist) (1721–1810), britischer Komponist